Easton Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Easton Historic District (Easton, Maryland), NRHP-ID 80001835
 Easton Historic District (Easton, Pennsylvania), NRHP-ID 83002264